

Спрінг Тауншип — селище в окрузі Беркс, штат Пенсільванія
 Спрінг Тауншип — селище в окрузі Сентр, штат Пенсильванія
 Спрінг Тауншип — селище в окрузі Кроуфорд, штат Пенсильванія
 Спрінг Тауншип — селище в окрузі Перрі, штат Пенсильванія
 Спрінг Тауншип — селище в окрузі Снайдер, штат Пенсильванія
 Спрінг — переписна місцевість, штат Техас
 Спрінґ — гори у штаті Невада

Див. також 
 Шпрінг (значення)